Ekenässjön kan syfta på:
Ekenässjön (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun 
Ekenässjön (Vetlanda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun 
Ekenässjön – en tätort i Vetlanda kommun i Jönköpings län